Кармін (кармінова кислота) — яскраво-червона фарба, що виготовляється з пігментів тіла самиць черевця. 
 Карміна Бурана Carmina Burana (Ка́рміна Бура́на) — сценічна кантата, написана композитором Карлом Орфом у 1935-1936. 
 Катуллі Карміна I (дія І) Actus II (дія ІІ) Actus III (дія ІІІ) Coro Поряд з кантатою Карміна Бурана(1937) і Тріумф Афродіти( 1951) створює трилогію "Trionfi - Trittico teatrale"''.